

Culture et société 
 Le prix Crafoord est un prix scientifique créé en 1980 par l'industriel suédois .

Patronyme 

 Clarence Crafoord (1899-1984), un chirurgien cardiovasculaire suédois ;
  (1908-1982), un chef d'entreprise et mécène suédois, à l'origine du prix portant son nom.